François Roche (1949-2009), universitaire français.
François Roche (journaliste) journaliste français.